Das Canary Wharf Squash Classic 2015 fand vom 21. bis 27. März 2015 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 50. 

Titelverteidiger war Nick Matthew, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Finale setzte er sich gegen Simon Rösner mit 11:4, 11:9 und 11:7 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Eddie Charlton einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
2015